„This Is What the Truth Feels Like“ е третият студиен албум на американската певица Гуен Стефани, издаден на 18. март 2016 г. от лейбъла „Интерскоуп Рекърдс“, и това е първият ѝ албум от десет години насам. Първоначално албумът е бил планиран да излезе през декември месец 2014 г., с Бени Бланко в ролята на изпълнителен продуцент. Песните „Baby Don't Lie“, ко-продуцирана от Райън Тедър, и „Spark the Fire“, продуцирана от Фарел Уилямс, са планирани като първите два сингъла от албума, но впоследствие отпадат от него, тъй като не се представят подобаващо в световните класации.

Вдъхновена от края на своя брак с Гавин Росдейл, Стефани, написва „Used to Love You“ и бива издадена като първия сингъл от албума през октомври 2015 г. „Make Me Like You“ става втори сингъл през февруари 2016 г. И двете песни са написани с Justin Tranter.

Песни 
Стадартно издание

Международно стандартно издание

Международно делукс издание

Делукс „Таргет“ издание

Японско издание

Източници 

Музикални албуми от 2016 година
Поп албуми